Reinke, Reincke:
 Andreas Reinke (* 1969, Krakow am See), um futebolista alemão
 Johannes Reinke (1849, Ziethen – 1931, Preetz), um botânico alemão

 Edema de Reinke (, )

Reincke 
 Markus Reincke

Ver também 
 Reinecke (Reineke)
 Reinicke
Sobrenomes da língua alemã